Csatári József  (1943–2021) olimpiai bronzérmes (1968, 1972) birkózó
 Csatári József (1949–) agrármérnök, birkózóedző. Kiskunhalas város országgyűlési képviselője (1998–2002)

Jegyzetek